Hennigsdorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Hennigsdorf, eine Stadt im Landkreis Oberhavel, Brandenburg

in Polen
 Angowice (ehemals Hennigsdorf im Landkreis Konitz, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe: Chojnice (Landgemeinde)
 Pęgów (ehemals Hennigsdorf im Landkreis Trebnitz, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe: Gmina Oborniki Śląskie

MS Hennigsdorf (ex Pontos) ist auch der Name eines Massengutfrachters der Deutschen Seereederei Rostock, der am 18. September 1984 vor der portugiesischen Küste sank.